Братья Брайаны — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Максим Мирный и Даниэль Нестор — не защищали свой титул, но оба принимали участие в соревнованиях:
 белорус (в паре с румыном Хорией Текэу) уступил во втором раунде.
 канадец (в паре со шведом Робертом Линдстедтом) также уступил на этой стадии.

Общая информация 
Братья Брайаны впервые с 2003-го года выигрывают французский турнир Большого шлема.

Впервые с 1998-го года одному теннисисту удалось выиграть и австралийский и французский чемпионаты

Впервые с 2004-го года французская пара добралась до титульного матча.

Посев 

  'Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Четвертьфинал)  Роберт Линдстедт /  Даниэль Нестор (Второй раунд)  Махеш Бхупати /  Рохан Бопанна (Первый раунд)  Максим Мирный /  Хория Текэу (Второй раунд)  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (Третий раунд)  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Полуфинал)  Давид Марреро /  Фернандо Вердаско (Четвертьфинал)<li>  Юрген Мельцер /  Леандер Паес (Второй раунд)
<li>  Колин Флеминг /  Джонатан Маррей (Первый раунд)
<li>  Сантьяго Гонсалес /  Скотт Липски (Первый раунд)
<li>  Иван Додиг /  Марсело Мело (Третий раунд)
<li>  Жюльен Беннето /  Ненад Зимонич (Второй раунд)
<li>  Даниэле Браччали /  Фабио Фоньини (Первый раунд)
<li>  Юлиан Ноул /  Филип Полашек (Первый раунд)
<li>  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Четвертьфинал, отказ)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Гаэль Монфис /  Жослан Уанна (Первый раунд)
  Жонатан Даньер де Вежи /  Флоран Серра (Третий раунд)
  Марк Жикель /  Эдуар Роже-Васслен (Второй раунд)
  Поль-Анри Матьё /  Люка Пуй ''(Первый раунд)

<ol start="5">
 Альбано Оливетти /  Максим Тейшейра ''(Первый раунд)
 Жонатан Эйссерик /  Фабрис Мартен ''(Первый раунд)
 Пьер-Юг Эрбер /  Николя Ренаван ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые